38. breddegrad kan henvise til:

 38. nordlige breddekreds
 38. sydlige breddekreds